Jakob Nielsen (voetballer)
 Jakob Nielsen (wiskundige)
 Jakob Nielsen (ondernemer), een bekend consultant op het gebied van gebruiksvriendelijkheid